898 км, 898-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 898 км — остановочный пункт, Казахстанская железная дорога. Код 683719.
 898 км — разъезд, Одесская железная дорога (Черкасская область). Код 424121.
 898 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Ульяновская область). Код 645543.
 898 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 294419.